Корбиниа́н Хо́льцер (; 16 февраля 1988, Мюнхен) — профессиональный немецкий хоккеист. Амплуа — защитник клуба «Адлер Мангейм».  Игрок сборной Германии по хоккею.

Карьера 
Профессиональную карьеру начал в 2004 году в клубе оберлиги «EC Bad Tölz». За год стал одним из лидеров команды. В 2006 году перешёл в команду второй Немецкой хоккейной лиги «Eisbären Regensburg». Там Хольцер надолго не задержался так как его подписала одна из сильнейших команд в стране «ДЕГ Метро Старс».

В 2010 году переехал в Канаду, где играл за команду «Торонто Мейпл Лифс» в НХЛ и «Торонто Марлис» в АХЛ.

2 марта 2015 года перешёл в «Анахайм Дакс» в обмен на защитника Эрика Брюэра и пик пятого раунда драфта-2016.

24 февраля 2020 года был обменян в «Нэшвилл Предаторз» на защитника Мэтта Ирвина и пик шестого раунда Драфта НХЛ 2022 года. За «Предаторз» провёл 3 игры без набранных очков, после чего сезон 2019/20 был приостановлен из-за пандемии коронавируса. После возобновления сезона немец отправился в Эдмонтон, где проходил квалификационный раунд плей-офф НХЛ, но участия не принимал.

29 сентября 2020 года было генеральный менеджер «хищников» Дэвид Пойл объявил о том, что контракты Хольцера, а также Крэйга Смита и Микаэля Гранлунда переподписаны не будут.

3 ноября 2020 года перешёл в российский клуб «Автомобилист». Контракт рассчитан до конца сезона.

Корбиниан Хольцер принимал участие в составе сборной Германии по хоккею на зимних Олимпийских играх 2010 и на чемпионатах мира по хоккею с шайбой в 2010, 2011, 2016, 2018 и 2019 годах.

Статистика

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты Германии
Игроки сборной Германии по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Дюссельдорф»
Игроки «Торонто Марлис»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки ХК «Автомобилист»
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Игроки «Сан-Диего Галлс» (с 2015)
Игроки ХК «Адлер Мангейм»
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2022 года